Les élections municipales finlandaises de 2008 ont eu lieu le  et désignent les conseillers municipaux élus pour 4 ans. C'est la première fois que le Parti de la Coalition nationale gagne ces élections.

Résultats

Notes et références 

Finlande
2008
Politique en octobre 2008
26 octobre
2008 en Finlande